Марай — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Марай — деревня в Катайском районе Курганской области.
 Марай — деревня в Половинском районе Курганской области.
 Марай — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Марай — посёлок в Абатском районе Тюменской области.
 Марай — деревня в Тюменском районе Тюменской области.

Реки 
 Марай — река в Курганской области, приток Синары.
 Марай — река в Курганской области, приток Суварыша.
 Марай — река в Курганской области, приток Суери.

Озёра 
 Марай — озеро в Свердловской области, старица реки Ирбит.
 Марай — прежнее название озера Мостовское  в Курганской области, возле села Мостовское.

См. также 
 Марайка
 Марайское